La cartel·la (adorn): també anomenada targeta, que en les Belles Arts designa l'adorn que serveix per emmarcar una inscripció o un emblema.
 La cartel·la (historieta): rectangle que s'usa en la historieta per recollir text a part dels  globus.
 Sinònim de mènsula: també anomenada modilló i permòdol, designa en arquitectura a un dels tipus de voladís que sobresurten del  parament.
 La cartel·la (museografia): designa el cartell explicatiu que normalment acompanya una obra d'art d'un museu. Habitualment conté informació sobre l'obra, com ara el títol, el nom de l'autor, l'any de producció o el material utilitzat. El mot cartel·la prové de l'italià cartella, diminutiu de carta ‘full de paper’